«Кондитер» (, ) — израильско-немецкий драматический фильм 2017 года, полнометражный режиссерский дебют Офира Рауля Грайцера. Мировая премьера ленты состоялась 4 июля 2017 года на Международном кинофестивале в Карловых Варах где она участвовала в основной конкурсной программе и получила Приз экуменического жюри.
В сентябре 2018 года фильм был выдвинут от Израиля претендентом на 91-ую премию «Оскар» Американской киноакадемии в номинации за лучший фильм на иностранном языке.

Сюжет 
После смерти своего любовника Томас отправляется в Израиль — родины обожаемого им человека. Несмотря на предубеждение относительно немцев, он становится главным кондитером в кафе вдовы умершего Орана. Она и не подозревает, что их с чужаком объединяет скорбь по одному и тому же человеку.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы Германии 2017 года
Фильмы-драмы Израиля
Фильмы-драмы Германии
Фильмы ЛГБТ-тематики Израиля
Фильмы ЛГБТ-тематики Германии
Фильмы на английском языке
Фильмы на немецком языке
Фильмы на иврите
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы — лауреаты премии «Офир»